Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Tim Mayotte per walkover.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Tim Mayotte (semifinali)
 Anders Järryd (terzo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Tim Mayotte (finale)
 Paul Annacone (quarti di finale)

 Paul Annacone (terzo turno)
 Scott Davis (secondo turno)
 Brad Gilbert (semifinali)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 David Pate (secondo turno)
 Greg Holmes (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1986